Bernhard Huhn ist der Name folgender Personen: 

* Bernhard Huhn (Bischof) (1921–2007), deutscher katholischer Bischof
 Bernhard Huhn (Bergsteiger) (* 1934), deutscher Bergsteiger, einer der Erstbesteiger des Alpamayo